Z100 ou Z-100 peut faire référence à :
 Z 100, une locomotive ;
 Z100 ou WHTZ, une station de radio new-yorkaise.